Hundvåg FK é um clube de futebol da Noruega. Sua sede fica em Hundvåg.

Ligações externas 
 Página oficial

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1971